Comme un seul homme désigne :
 Un album de compilation musicale caritative sorti en 1998.
 Un film documentaire sur la course du Vendée Globe 2016-2017, réalisé par Éric Bellion et sorti en 2019.
 Un bateau de course, le DCNS (IMOCA) baptisé Comme un seul homme et skippé par Éric Bellion.

Homonymie